Velika nagrada Argentine 1978 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 15. januarja 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 52
| 1:37:04,47
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 52
| + 13,21 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 52
| + 13,64 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 52
| + 16,05 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 52
| + 1:14,85
| 3
| 2
|-
! 6
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 52
| + 1:19,90
| 9
| 1
|-
! 7
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 52
| + 1:22,60
| 2
| 
|-
! 8
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 52
| + 1:38,88
| 7
| 
|-
! 9
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 52
| + 1:40,60
| 17
| 
|-
! 10
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 52
| + 1:43,50
| 15
| 
|-
! 11
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 52
| + 1:49,07
| 13
| 
|-
! 12
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 51
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 13
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 51
| +1 krog
| 24
| 
|-
! 14
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 51
| +1 krog
| 23
| 
|-
! 15
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 51
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 16
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 50
| Motor
| 8
| 
|-
! 17
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 50
| +2 kroga
| 18
| 
|-
! 18
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 50
| +2 kroga
| 12
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 41
| Motor
| 4
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 36
| Dovod goriva
| 14
| 
|-
! Ods
| 22
|  Danny Ongais
| Ensign-Ford
| 35
| Distributor
| 21
| 
|-
! Ods
| 23
|  Lamberto Leoni
| Ensign-Ford
| 28
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 9
| Diferencial
| 20
| 
|-
! Ods
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 4
| Pregrevanje
| 19
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 32
|  Eddie Cheever
| Theodore-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Divina Galica
| Hesketh-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:47.75
 Najhitrejši krog: Gilles Villeneuve - 1:49.76
 Vodilni: Mario Andretti (1-52).

Formula 1 sezona 1978
1978